Абенова — женская форма фамилии .
 Абенова, Знура (1915—1973) — одна из организаторов колхозного движения в Казахской ССР.
 Абенова, Майшай (1923—1987) — заслуженный механизатор Казахской ССР, Герой Социалистического Труда.